Rwanda kan syfta på:

 Rwanda – en stat i Östafrika
 Rwanda (språk) – ett bantuspråk
 Kungadömet Rwanda – ett afrikanskt medeltida rike